Amadeu Botelho é um bairro da Zona Norte de Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas.

Dados do bairro 
 População: 847 moradores

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus

Cidade Nova
Zona Norte de Manaus